Фахад:

 Фахад аль-Биши (род. 1965) — саудовский футболист.
 Фахад аль-Гешеян (род. 1973) — саудовский футболист.
 Фахад аль-Мехаллель (род. 1970) — саудовский футболист.